Jafre kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Jafra, ort, Marrakech-Tensift-Al Haouz,

Spanien 

 Jafre (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Jafre (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar